

Carriera
Ha giocato nella massima serie inglese, allora chiamata First Division, con la maglia del Blackburn Rovers.

Statistiche

Presenze in campionato

Collegamenti esterni